Евгений Пивоваров:
 Пивоваров, Евгений Николаевич (1927—1981) — Герой Социалистического Труда, железнодорожник. 
 Пивоваров, Евгений Павлович (род. 1978) —  доктор технических наук, профессор. Народный депутат Украины IX созыва.